(1909-1989), enseignant, écrivain et journaliste italien ;
  (né en 1988), joueur italien de volley-ball ;
 , footballeur italien ;
 Thierry Beccaro (né en 1956), comédien de théâtre et présentateur de télévision français ;
  (né en 1961), auteur et avocat américain ;
  (né en 1973), journaliste italien.